Хермањице могу бити:

 Хермањице (Либерец), насељено мјесто у округу Либерец, Либеречки крај, Чешка Република
 Хермањице (Наход), насељено мјесто у округу Наход, Краловехрадечки крај, Чешка Република
 Хермањице (Хавличкув Брод), насељено мјесто у округу Хавличкув Брод, крај Височина, Чешка Република